Snorrason est un patronyme islandais dérivé du prénom Snorri et notamment porté par :

Par ordre chronologique
 Oddr Snorrason (), moine bénédictin islandais ;
 Hallr Snorrason (), scalde islandais ;
  (1944–2012), psychiatre, neuropsychologue, poète et écrivain islandais ;
  (né en 1977), chanteur islandais ;
  (né en 1982), footballeur international islandais.

Notes et références